Гигея — многозначный термин. Может означать:

 Гигея — озеро в Лидии, ныне Мармара в Турции.
 (10) Гигея — астероид в Солнечной системе.
 Гигея или Гигиея — богиня здоровья в греческой мифологии.
 Гигея — дочь македонского царя Аминты I, жена персидского вельможи Бубара.
 Гигея — супруга македонского царя Аминты III.

См. также 
 Сосуд Гигеи